Борковский сельский совет () — входит в состав
Зеньковского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Борки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Борки 
 с. Трояновка 
 с. Цветово

Примечания